Fulbert est un prénom masculin.

Variantes 
 forme féminine française : Fulberte ou Fulbertine

Popularité du nom 
En France, Fulbert a été donné à 1031 garçons entre 1900 et 2005 et son dérivé féminin (Fulberte) à 99 filles pour la même période (Source INSEE - fichier des prénoms portés en 2003 - édition 2005, consultable sur le site de Doctissimo).
Ce prénom a une très forte tendance à devenir inusité, en France.

Fulbert comme nom de personne ou prénom 
Saint :
Fulbert de Chartres (+ 1028), évêque et savant (fête le 10 avril). 

Autres :
Fulbert (), chanoine de Paris, oncle d'Héloïse et coupable d'une cruelle vengeance sur Abélard
Fulbert de Falaise, père supposé de Erlève (ou Herlève), mère de Guillaume le Conquérant…
l'abbé Fulbert Youlou : premier président du Congo-Brazzaville lors de l'indépendance du pays en 1960

Personnages de fiction et œuvres d'art 
Fulbert est le nom d'un personnage de Malevil, roman de Robert Merle, publié en 1972.
Fulbert est également le nom du canard dans le livre premier de Garulfo.
Fulbert est le nom du personnage du livre pour enfant Fulbert la terreur de John A. Rowe, publié en 2002, racontant les péripéties farfelues d'un dragon enrhumé.
 Dans l'émission L'Île aux enfants de Christophe Izard apparaît le personnage de Fulbert Anselme Du Snob.

Liens 
Origine religieuse du prénom selon le site de la confédération des évêques de France.

Prénom masculin